Española är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Havet är nära Española åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Livingstonön,  meter över havet,  kilometer nordväst om Española. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är St. Kliment Ohridski Base,  kilometer nordost om Española.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis